L'expression Hong Kong Film Awards 1984 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1984
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1985 mais honorait des films sortis en 1984 à Hong Kong